Графы Хэмминга — это специальный класс графов, названных именем Ричарда Хэмминга и используемых в некоторых областях математики и информатики.

Определение
Пусть S — множество из q элементов, а d — положительное число.  Граф Хэмминга H(d,q) имеет множество вершин Sd, множество упорядоченных d-кортежей элементов множества S (последовательности длины d элементов из S).  Две вершины смежны, если они отличаются ровно одной координатой, то есть если расстояние Хэмминга равно единице. Граф Хэмминга H(d,q) равен  прямому произведению d полных графов Kq .

В некоторых случаях графы Хэмминга могут определяться как прямое произведение полных графов, которые могут иметь различные размеры. В отличие от графов H(d,q), эти графы более широкого класса не будут обязательно дистанционно регулярными, но остаются регулярными и вершинно транзитивными.

Специальные случаи
H(2,3) является обобщённым четырёхугольником G Q (2,1)
H(1,q) является полным графом Kq.
H(2,q) является графом-решёткой Lq,q, а также ладейным графом .
H(d,1) является графом с одной вершиной K1
H(d,2) является графом гиперкуба Qd
H(3,3) является графом единичных расстояний с n=27 вершинами и n4/3=81 рёбрами (на рисунке)

Приложения
Графы Хэмминга интересны их связью с кодами с исправлением ошибок и схемами отношений. Они также приняты в качестве сетевой топологии в распределённых вычислениях.

Вычислительная сложность
Можно проверить, является ли граф графом Хэмминга, и если является, найти разметку вершин кортежами, которая реализует граф Хэмминга, за линейное время.

Примечания

Литература

Ссылки

Параметрические семейства графов
Регулярные графы